Ски́кда () — вилайет Алжира, расположен на северо-востоке страны, на побережье Средиземного моря.

Административное деление 
Вилайет делится на 13 округов и 38 коммун.

Округа

Примечания

Ссылки 

Вилайеты Алжира